Mouloud Achour peut désigner :
 Mouloud Achour (1944-), professeur, journaliste et écrivain algérien d'expression française ;
 Mouloud Achour (1980-), animateur de télévision, journaliste, musicien, acteur et scénariste franco-algérien.